Rakker - dienaar van de schout, een soort politieagent.
Rakker - een hondje, bekend uit het weekblad Donald Duck